Het seizoen 2005/2006 van AGOVV Apeldoorn was het derde jaar in het Nederlandse betaald voetbal voor de club uit Apeldoorn. De club kwam uit in de Eerste divisie en nam deel aan het toernooi om de KNVB beker.

Onder leiding van trainer-coach Stanley Menzo, de opvolger van Jurrie Koolhof,  eindigde AGOVV voor de derde keer op rij op de tiende plaats in de eindrangschikking. In het bekertoernooi verloor de club in de derde ronde van Ajax 2, nadat de ploeg van Menzo in de tweede ronde eredivisionist Vitesse had weten te bedwingen. AGOVV won het duel na strafschoppen. Na verlenging was de stand 3-3.

Topscorer van het seizoen werd aanvallende middenvelder Gonzalo García met 16 treffers in 35 competitieduels. Als winnaar van de zesde periode – de eerste uit de clubgeschiedenis – mocht AGOVV meedoen aan de nacompetitie. Daarin bleek TOP Oss tot tweemaal toe te sterk.

Eerste divisie

Eindstand

KNVB-beker

Transfers

Statistieken

Zie ook 
 Lijst van spelers van AGOVV Apeldoorn

Voetnoten

 2005/06
AGOVV Apeldoorn